Daschkewitsch ist ein weißrussischer Familienname, Namensträger sind:
 Nastassja Daschkewitsch (* 1990), weißrussische Aktivistin; siehe Nasta Palaschanka
 Nikolai Pawlowitsch Daschkewitsch (1852–1908), russischer Historiker und Literaturkritiker
 Sjarhej Daschkewitsch (* 1982), weißrussischer Biathlet
 Smizer Daschkewitsch (* 1981), weißrussischer Aktivist, Vorstandsmitglied der Malady Front

Siehe auch:
 Daschkewytsch (heute üblichere Schreibweise)